Россохино:
 Россохино — деревня в Никольском районе Вологодской области, Аргуновское сельское поселение.
 Россохино — деревня в Никольском районе Вологодской области, Байдаровское сельское поселение.